Erdtmann ist der Name von

 Bernd-Dietrich Erdtmann (1939–2021), deutscher Paläontologe, Paläobiologe und Hochschullehrer
 Petra Erdtmann (* 1967), deutsche Querflötistin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Erdmann
 Ertmann